

Personen
 Craig Robert Stadler
 Normann Stadler
 Toni Stadler

Treinen
 Stadler Rail
 Stadler Dosto
 Stadler FLIRT
 Stadler GTW